Le nom Georges, Georgios ou Giorgos Vlachos ou Vlahos (grec :  ou ) désigne :

  (né en 1873), avocat, député de Larissa (Thessalie) et sénateur grec
  (1886-1951), fondateur du quotidien Kathimerini et éditeur
  (1912-1996), Président de l'Académie d'Athènes et de l'université Panteion
  (né Georgios Vlachos en 1945), évêque grec, métropolite de Naupacte
 Giórgos Vláchos (football) (né en 1948)
  (né en 1948)
 Geórgios Vláchos (homme politique) (né en 1953), député et ministre grec